Kevin Francesco Bieksa (né le  à Grimsby ville de la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur
En 2001, il est choisi par les Canucks de Vancouver au , en  du repêchage d'entrée de 2001 de la Ligue nationale de hockey.
Depuis 2005, il évolue dans la LNH pour les Canucks de Vancouver jusqu'au , alors qu'il est échangé aux Ducks d'Anaheim contre un choix de deuxième tour au repêchage de 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 ||Falcons de Bowling Green||NCAA ||35||4||9||13||90||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 ||Falcons de Bowling Green||NCAA ||40||5||10||15||68||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 ||Falcons de Bowling Green||NCAA ||34||8||17||25||92||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 ||Falcons de Bowling Green||NCAA ||38||7||15||22||66||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 ||Moose du Manitoba ||LAH ||4||0||2||2||2||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 ||Moose du Manitoba ||LAH ||80||12||27||39||192||14||1||1||2||35
|-
|2005-2006 ||Moose du Manitoba ||LAH ||23||3||17||20||71||13||0||10||10||38
|-
|2005-2006||Canucks de Vancouver ||LNH||39||0||6||6||77||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007||Canucks de Vancouver ||LNH||81||12||30||42||134||9||0||0||0||20
|-
|2007-2008||Moose du Manitoba ||LAH ||1||0 ||1 ||1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008||Canucks de Vancouver ||LNH|| 34 || 2 || 10 || 12 ||90 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 ||Canucks de Vancouver ||LNH ||72 ||11 ||32 ||43 ||97 ||10 ||0 ||5 ||5 ||14
|-
|2009-2010 ||Canucks de Vancouver ||LNH ||55 ||3 ||19 ||22 ||85 ||12 ||3 ||5 ||8 ||14
|-
|2010-2011 ||Canucks de Vancouver ||LNH || 66 || 6 || 16 || 22 || 73 || 25|| 5|| 5|| 10|| 51
|-
|2011-2012|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 78|| 8|| 36|| 44|| 94|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
|2012-2013|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 36|| 6|| 6|| 12|| 48|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
|2013-2014 || Canucks de Vancouver || LNH || 76 || 4 || 20 || 24 || 104 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Canucks de Vancouver || LNH || 60 || 4 || 10 || 14 || 77 || 6 || 0 || 0 || 0 || 9
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 71 || 4 || 11 || 15 || 99 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 81 || 3 || 11 || 14 || 63 || 8 || 0 || 4 || 4 || 23
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 59 || 0 || 8 || 8 || 83 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

| 808 || 63 || 215 || 278 ||  || 86 || 10 || 20 || 30 || 147

Au niveau international 
Il représente le Canada au niveau international.

|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde || 8 || 2 || 2 || 4 || 4 || align="left"|

Notes et références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Grimsby (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Falcons de Bowling Green
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Ducks d'Anaheim
Personnalité canadienne née d'un parent lituanien